Portrait de jeune femme est le titre de plusieurs tableaux :
 Le Portrait de jeune femme de Raphaël (1520).
 Le Portrait de jeune femme de Albrecht Altdorfer (vers 1522), conservé au musée Thyssen-Bornemisza à Madrid.
 Le Portrait de jeune femme de Sandro Botticelli, conservé à Francfort-sur-le-Main (1580-1585).
 Le Portrait de jeune femme de Botticelli, conservé à Florence (1485).
 Le Portrait de jeune femme d'Edgar Degas (1867).

Voir aussi